Пьянка:
(разг.) — обильное употребление спиртных напитков, также вечеринка с обильным употреблением алкоголя.

Реки
 Пьянка (приток Камы) — река в России, протекает в Пермском крае. 
 Пьянка (приток Пьяны) — река в России, протекает в Нижегородской области и Большеигнатовском районе Республики Мордовия.
 Пьянка (приток Яхромы) — река в России, протекает в Тверской области 
 Пьянка (приток Ломовки) —  река в России, левый приток реки Ломовка, бассейна реки Тагил.

См. также 
 Пьяна (значения)